Паннонія — римська провінція
 Паннонія (кіностудія) — угорська кіностудія
 Pannonia — марка угорських мотоциклів
 Паннонська рівнина — те ж що Середньодунайська низовина